Necrolestes — рід викопних ссавців ряду дріолестід (Dryolestida), що існував у пізньому міоцені у Південній Америці. Викопні рештки тварини знайдені в Патагонії на півдні Аргентини. Викопні копалини некролестів виявлені у формаціях Сармієнто та Санта-Крус. Некролестес іноді реконструюється як кротоподібна істота. Ймовірно, він харчувався комахами або хробаками.

Філогенія

Примітки 

Дріолестиди
Вимерлі тварини, описані 1891
Ссавці крейдяного періоду